The Path (« le chemin » en anglais) peut se référer à :
 The Path, un jeu vidéo sorti en 2009 ;
 The Path, un comics de Ron Marz et Bart Sears ;
 The Path, un album du groupe Show of Hands ;
 The Path, une série télévisée américaine en 36 épisodes de 52 minutes créée par Jessica Goldberg et diffusée entre le  et le  sur la plateforme de vidéo à la demande Hulu ;
 The Path, un album de Carbon Based Lifeforms.